

Cinema
 La madre dello sposo (The Mating Season) – film del 1951 diretto da Mitchell Leisen

Letteratura 
 La stagione degli amori o Sotto le fresche frasche (The Mating Season) – romanzo di P. G. Wodehouse del 1949

Teatro 
 The Mating Season – commedia di William A. Grew del 1927

Televisione 
 The Mating Season – film per la televisione del 1980 diretto da John Llewellyn Moxey